И́споведь в иудаи́зме — одна из процедур покаяния, заключающаяся в признании в совершённом грехе, включающем раскаяние и предполагает принятие решения в дальнейшем не грешить. В иудаизме термин носит название видуй ( — «признание [грехов], сознавание»); полное исповедание именуется аль хет ( — «за грех»); а древняя краткая форма — ашáмну ( — «мы провинились»).

В Библии 
Понятие исповеди часто встречается как в Пятикнижии, так и в других книгах Танаха. В Пятикнижии акт исповеди всегда предшествует обряду повинного жертвоприношения и без него недействительны ни раскаяние, ни жертва.

Танах не предписывает какую то определённую форму исповеди, а содержащиеся в нём формулировки признания в грехах, как правило, отличаются предельной краткостью. Таковы исповедь Каина (), Моисея (), Ахана (), Давида (). Исповедь многословна лишь когда ей придаётся поэтическая или молитвенная форма: ; ; .

Исповедание грехов (видуй) 
В иудаизме исповедание грехов (, видуй) в современном значении впервые появляется в Мишне. Опираясь на библейское предписание , галаха заключает, что несоблюдение любой заповеди должно быть искуплено исповедью и раскаянием.

Формула исповеди, произносившаяся первосвященником в ходе храмовой службы в Йом-Киппур за себя, свою семью, кохенов и весь народ, сформулирована очень кратко и состоит всего из двух предложений. В первом (собственно, исповедь) перечислены 3 разновидности греха: извращение [закона], преступление [его] и прегрешение; во втором испрашивается прощение Бога за них. Формулы личной исповеди, читаемые в литургии на Йом-Киппур, очевидно, сложились уже после разрушения Храма и были призваны заменить исповедь, читавшуюся первосвященником.

Полное исповедание (аль хет) 
Полное исповедание грехов (видуй), в котором каждая фраза вводится формулой «прости нам прегрешения наши, которые мы совершили пред Тобою тем, что…» и отдельные прегрешения перечисляются в алфавитном порядке называется аль хет (על חטא).

В сефардском ритуале каждой букве алфавита соответствует 1 грех, тогда как у ашкеназов упоминается сразу о двух прегрешениях и упоминание второго греха вводится словами «а также за грех…». Это исповедание грехов повторяется при каждой амиде дня Всепрощения, за исключением заключительной молитвы Йом-Киппура (Неила). Сефарды только первый раз произносят аль хет полностью; при повторных молитвах они приводят лишь его сокращённую форму.

У евреев северных стран перечисление грехов поётся протяжно, в минорном тоне, причём 4 раза прерывается молитвенным возгласом «относительно всего этого, о Боже Всемилостивый, прости нас, отпусти нам и даруй нам прощение». Этот перерыв характеризуется применением специального песнопения, мелодия которого встречается и в других покаянных молитвах. По той же мелодии поётся приглашение обещающих произнести благодарственную молитву после еды.

Древняя форма (ашамну) 
Ашáмну (אשמנו — «мы провинились») — старая краткая форма исповеди видуй, упоминаемая в Талмуде и Дидахе и изложенная по алфавиту (признание каждого греха в отдельности начинается с буквы еврейского алфавита в последовательном порядке), причём круглое число 24 слов, из которых состоит молитва, достигается путём 3-кратного повторения последней буквы, ת (тав).

Первоначально молитву «Ашамну» пел кантор вместе с общиной, однообразным или простым напевом широкого размера с оттенком торжественности; впоследствии же в польских общинах мотив этот вследствие частого повторения молитвы в Йом-Кипур подвергся переработке и из торжественного пения всей общиной стал сольным речитативом кантора. Сначала молящиеся повторяли за кантором каждое слово молитвы; затем последний стал лишь подавать тон молящимся и выжидать окончания ими каждой из четырёх строф, состоящих из определённого числа средних глаголов, последний из которых, за исключением конечной строфы, является переходным с прямым дополнением; после этого кантор уже приступал к соло.

Примечания

Ссылки 
 
 

Иудейское богословие
Еврейские законы и обычаи
Дни трепета